L'aire urbaine de Lille est une aire urbaine française centrée sur la ville de Lille.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Lille est composée de 130 communes situées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

Du point de vue urbanistique, l'agglomération lilloise se poursuit au-delà de la frontière, en Belgique. Ses 1 182 127 habitants en 2014 pour la seule partie française font d'elle la . En effet, après les aires urbaines de Paris, Lyon et Marseille, elle a récemment été dépassée par les aires urbaines de Toulouse et Strasbourg.  

On peut toutefois douter de la pertinence de ce classement, puisque l'agglomération est créditée d'au moins 2,1 millions d'habitants avec son versant belge (selon l'INSEE) et que les aires de Douai-Lens et Béthune (contiguës) sont distinguées artificiellement par l'INSEE de l'aire lilloise (des géographes vont jusqu'à présenter le Nord-Pas de Calais tout entier comme une vaste conurbation du type Rhin - Ruhr et une aire métropolitaine de plus de deux millions d'habitants est décrite par les démographes - voir l'article unité urbaine de Lille) ; un récent Atlas de l'Aire métropolitaine de Lille, publié en 2012 par l'Agence de Développement et d'Urbanisme de Lille Métropole, la direction régionale de l'INSEE et la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, présente une aire urbaine de  km² et de plus de 3,5 millions d'habitants, faisant d'elle la deuxième aire urbaine de France et l'une des premières européennes au regard de la population. Il s'agit en réalité du deuxième espace urbain français, caractérisé toutefois par un fort émiettement communal et des concurrences particulièrement exacerbées ; Lille, malgré des agrandissements successifs, réalisés sous le second empire ou tout récemment (rattachement d’Hellemmes puis de Lomme), a un territoire dix fois plus petit que celui de Marseille ; les villes de la région - même celles incluses dans la conurbation de Lille - ont par ailleurs conservé l'ambition de rivaliser avec leur Métropole naturelle, sur le plan économique ou culturel : on peut citer Roubaix-Tourcoing, ancien bastion textile en reconversion, Villeneuve-d'Ascq, prospère technopole universitaire, Douai : ancien centre universitaire et cour d'appel, Lens et son Louvre, et cetera. 

62 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Lille.

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire urbaine (France)
 Liste des aires urbaines de France
 Unité urbaine de Lille
 Métropole européenne de Lille
 Aire métropolitaine de Lille
 Communes du Nord
 Communes du Pas-de-Calais

Références 

Lille

Lille